— японский изобретатель, уроженец префектуры Окаяма, запатентовавший в 1929 году японскую печатную машинку на 2400 иероглифов. В 1985 году Кёта Сугимото был назван одним из десяти самых известных изобретателей Японии, в списке такие изобретатели, как Сакити Тоёда (отец Киитиро Тоёды), Кокити Микимото и др.

См. также 
 Сугимото
 Ибрахим аль-Язиджи

Изобретатели Японии